HR, Hr, hr kan syfta på

HR 
 HR – personalfrågor, personalavdelningen på ett företag, se Human resources
 HR – nationalitetsbeteckning]för motorfordon från Kroatien
 HR – landskod enligt ISO 3166 för Kroatien
 HR – IATA:s kod för Hahn Air
 HR –  ett radio- och TV-bolag i tyska delstaten Hessen, se Hessischer Rundfunk
 HR-diagram  – en grafisk presentation av stjärnornas absoluta ljusstyrkor eller luminositeter mot något mått på deras temperatur, spektraltyp eller färg
 HR – en stjärnkatalog publicerad av Yale University med katalogbeteckning HR (Harvard Revised), se Bright Star Catalogue
 HR – häradsrätt

Hr 
 Hr – stationssignatur för Herrljunga station, se Lista över trafikplatssignaturer i det svenska järnvägsnätet

hr 
 hr – förkortning, en artighetstitel för en man, se herr
 hr – språkkod enligt ISO 639 för kroatiska
 .hr – nationell toppdomän för Kroatien